Jalasjärvi var en kommun i landskapet Södra Österbotten i Finland. Jalasjärvi hade 7 779 invånare den 31 december 2015. och har en yta på 830,42 km².
Sedan 1 januari 2016 utgör Jalasjärvi en del av Kurikka kommun.
Jalasjärvi är enspråkigt finskt.

Kända personer från Jalasjärvi
Toivo Louko (1884-1944) finsk operasångare

Externa länkar

Källor